NGC 5910-1
NGC 5910-2